Heden kan syfta på:

 Heden, Göteborg – en stadsdel i Göteborg
 Heden – en öppen yta inom stadsdelen Heden i centrala Göteborg, se Exercisheden
 Heden, Lysekils kommun – en småort i Lysekils kommun
 Heden, Trollhättans kommun – en småort i Fors socken i Trollhättans kommun
 Heden, Falkenbergs kommun – en småort söder om Ullared i Falkenbergs kommun
Heden, Kungälvs kommun - en småort i Kungälvs kommun
 Heden, Falu kommun – ett större villaområde i Falu kommun
 Heden, Leksands socken – en småort i Leksands socken, Leksands kommun
 Heden, Åls socken – en by i Leksands kommun
 Heden, Malung-Sälens kommun - en småort i Malung-Sälens kommun
 Heden – en småort i Mora kommun, se Heden och Lillby
 Heden, Skellefteå kommun – en småort i Skellefteå kommun
 Heden, Älvdalens kommun – en småort i Älvdalens kommun
 Hälltorp och Heden – en by i Lilla Edets kommun
 Heden och Grophamre – en by i Ljusdals kommun
 Heden, Bodens kommun utanför Boden
 Heden, Söderhamns kommun – en by utanför Söderhamn
 Heden, Bollnäs – en stadsdel i Bollnäs
 Heden, Karlstad – en stadsdel i Karlstad
 Heden (friidrottsanläggning) – en friidrottsanläggning i stadsdelen Högasten i Helsingborg
 Hälltorp och Heden - en småort i Lilla Edets kommun
 Heden, Danmark - en ort i Fåborg-Midtfyns kommun i Danmark

Se även 
 Hede
 Heda
 Hed